Веле-Поле — название населённых пунктов.

 Веле-Поле — село в общине Вишеград Республики Сербской, в Боснии и Герцеговине.
 Веле-Поле — село в общине Тутин Рашского округа, в Сербии.